Santillana bezeichnet:
 Santillana del Mar, spanische Stadt in Kantabrien

Santillana ist ein Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Santillana (Fußballspieler) (Carlos Alonso González; * 1952), spanischer Fußballspieler
 Giorgio de Santillana (1902–1974), italienischstämmiger US-amerikanischer Wissenschaftsphilosoph und Wissenschaftshistoriker
 Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana y Conde del Real de Manzanares (1398–1458), spanischer Staatsmann und Dichter
 Jorge Santillana (* 1969), mexikanischer Fußballspieler